Poliquin ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Poliquin (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 John Poliquin (* 1986), kanadischer Regisseur